Велислав Йорданов Заимов е български композитор.

Биография и творчество 
Роден е на 8 май 1951 година в София. През 1977 година завършва Теоретико-композиторски и диригентски факултет в Държавната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, където учи композиция при професор Димитър Тъпков.

Работи като преподавател по четене на партитури и композиция в Националната музикална академия в София и композиция в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив на длъжност професор. Автор е на творби в почти всички жанрове: 17 симфонии, 25 концерта за различни инструменти, състави и за оркестър, 9 симфонични фантазии, Реквием за солисти, хор и оркестър, над 150 камерни творби за различни състави от всички оркестрови инструменти, произведения за хор, за орган, за струнен оркестър, за духов оркестър, за вокално-инструментални състави.

Родословие

Бележки 

Български композитори
Композитори на 20 век
Български музикални педагози
Възпитаници на Националната музикална академия
Преподаватели в АМТИИ
Родени в София
Тъпкови
По произход от Енидже Вардар